Лиманка — название населённых пунктов:

Россия 
 Лиманка — ликвидированное село в Джанкойском районе Республики Крым.
 Лиманка — ликвидированное село в Советском районе Республики Крым.

Украина 
 Лиманка — село в Овидиопольском районе Одесской области.

Примечания